Населені пункти в Чехії:

 Гейниці (Ліберец)
 Гейниці (Усті-над-Орлиццю)